John Terry labdarúgó
 John Terry színész